|}

Die Bahnstrecke Veľké Bielice–Nitrianske Pravno ist eine eingleisige und nicht elektrifizierte Bahnstrecke in der Slowakei. Sie verläuft von Veľké Bielice über Prievidza nach Nitrianske Pravno durch das Tal des Flusses Nitra.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1896 durch die Ungarischen Staatsbahnen (MÁV) von Veľké Bielice bis nach Prievidza in Betrieb genommen, nachdem bereits 1884 die in Veľké Bielice endende Strecke aus Topoľčany durch die Österreichisch-ungarische Staatseisenbahngesellschaft (StEG) eröffnet wurde. 1909 erfolgte die Verlängerung von Prievidza nach Nitrianske Pravno.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

2003 wurde der Personenverkehr zwischen Prievidza und Nitrianske Pravno eingestellt, jedoch 2005 wieder aufgenommen. Seit 2012 ruht der Personenverkehr auf diesem Abschnitt erneut.

Internetverweise 
 Streckendaten Veľké Bielice–Prievidza auf Rail.sk (slowakisch)
 Streckendaten Prievidza–Nitrianske Pravno auf Rail.sk (slowakisch)
 Streckendaten Veľké Bielice–Nitrianske Pravno auf AtlasDrah.net (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei